

Persone 
 Bruno Kastner (1890-1932) – attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Cecile Pfulb-Kastner (...–1909) – artista e litografa francese
 Elliott Kastner (1930-2010) – produttore cinematografico statunitense
 Johann Georg Kastner (1810-1867) – musicista francese
 Minna Kastner (...) – schermitrice austriaca
 Rudolf Kastner (1906-1957) – giornalista ebreo-ungherese

Altro 
 Treno di Kastner – trasporto speciale di 1684 ebrei ungheresi, ai quali nel 1944, durante l'Olocausto, le autorità naziste consentirono di lasciare Budapest e di rifugiarsi in Svizzera

Pagine correlate 
 Kästner – asteroide 12318 Kästner della fascia principale
 Kästner (disambigua) – altri significati e persone di nome Kästner